Табачи има више значења:

 Табачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Табачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Табачи (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику